O Sport Sal-Rei Club mais conhecido como Sal Rei é um clube esportivo da vila de Sal Rei na ilha da Boa Vista em Cabo Verde. O clube já ganhou diversas vezes o campeonato Regional da Boa Vista, atingindo o ponto mais alto da sua história ao conquistar pela 1ª e única vez o Campeonato Nacional de Futebol de Cabo Verde em 2004. O Sport Sal Rei Clube possui 11 títulos regionais, 5 títulos regionais de copas, 3 supercopas e um torneio de abertura.

Por iniciativa de um cidadão português adepto do Benfica, o equipamento antes referido foi substituído por camisolas vermelhas e calções brancos, assemelham em tudo ao equipamento do Sport Lisboa e Benfica, emblema e águia idênticos ao clube lisboeta, diferenciando apenas nas iniciais S.S.R.C. (Sport Sal Rei Clube) e S.L.B. (Sport Lisboa e Benfica), respetivamente.

História
O clube foi fundado em 28 de agosto de 1951 e foi o primeiro clube da ilha. 

O clube comemorou seu 10ª aniversário em 1961, 25ª aniversário em 1976 e 50ª aniversário em 2001.

Sal Rei venceu o primeiro título insular em 1994.

Dessa equipa faziam parte grande talentos do futebol da ilha, dos quais se destacaram inevitavelmente Romy (melhor jogador do Campeonato Nacional de 2004) e Rav's que se sagrou melhor Marcador da competição.

Da equipa técnica, faziam parte Djó Bracô, como técnico principal (recebeu o título de treinador do ano em 2004), e o adjunto Carlos Teixeira, sendo ambos antigos futebolistas da Ilha.

Na caminhada à conquista do Título Nacional salienta-se, a vitória nos pênaltis em São Nicolau, em que a equipa terminou o jogo com nove jogadores sendo que na baliza terminou com um jogador de campo, a vitória na Cidade da Praia frente à Académica local por 2-0, resultado que viria a revelar-se fundamental para a conquista do título, pois o Sal-Rei seria derrotado em casa pela Académica na 2º mão por 2-1, resultado no entanto suficiente para se sagrar Campeão Nacional.

Em 2017, o clube venceu três títulos consecutivas, participando na campeonatos nacionais em 2016, 2017 e 2018. Em 2016 o clube participou no Grupo B e terminou quatro com 4 pontos. Já em 2017, o clube participou do grupo C, disputando contra o Praia e Brava, além do FC Derby do Mindelo, tendo terminado em último lugar, sem vitórias.

No ano de 2018, o Sal Rei participou do Grupo A com Acadêmica da Praia, CS Mindelense e Académica do Porto Novo e, novamente, não conquistou nenhuma vitória, sendo quatro derrotas e dois empates.

Em 2019, Sal Rei venceu a Copa Regional, se qualificando para a Taça Nacional da Zona Central.

Estádio

A equipe manda seus jogos no Estádio Arsénio Ramos, aberto em 9 de fevereiro de 2008.  Todos os clubes de ARFBV jogam no estádio.

Títulos 
 Campeonato Nacional de Cabo Verde: 1 (2004)

 Campeonato Regional da Boa Vista: 11  (1993/94, 1997/98, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07 e 2007/08, 2010/11, 2015/16, 2016/17, 2017-18)

 Taça da Boa Vista (Bubista): 5 (2009, 2010, 2013, 2016, 2019)

 Super-Taça da Boa Vista (Bubista): 3
2013, 2015, 2019

 Torneio de Abertura da Boa Vista (Bubista): 1
2016

Futebol

Palmarés

Classificações

Nacionais (fase grupo)

Regionais

Estatísticas
Melhor posição: 1a (nacional)
Melhor posição na taça: Ronda de qualificado
Melhor posição na taça de associação: 1a (regional)
Apresentadaas na taças:
Nacionais: 2
Regionais: 8
Apresentadas na competições das super taças regionais: 5
Mais pontos totais na Campeonato Nacional: 11 (2004)
Mais gols totais na Campeonato Nacional: 14 (temporada regular), 20 (total) em 2004
Mais vences totais na Campeonato Nacional: 5 (2004)
Mais jogos perdeu na temporada na Campeonato Nacional: 4 (2011)

Jogadores antigas
Rav
Romy
Carlos Teixeira

Treinadores
 Djô Bracô (em 2004)
 Marley Monteiro (em 2017}

Notas

Ligação externo
Sport Sal Rei Clube na Facebook
Sal Rei-FC at Soccerway
Sal Rei FC na Zerozero

 
Clubes de futebol de Cabo Verde
Liga Insular da Boa Vista
Clubes de futebol fundados em 1952